Towner kan syfta på:

 Ralph Towner
 Towner, Colorado
 Towner, North Dakota

Se även 
 Towner County